Sukorady kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Sukorady (okres Jičín)
 Sukorady (okres Mladá Boleslav)